Santuario della Madonna del Carmine – edificio religioso di Accadia
 Santuario della Madonna del Carmine – edificio religioso di Acquafondata
Santuario della Madonna del Carmine – edificio religioso di Avigliano
 Santuario della Madonna del Carmine – edificio religioso di Catania
 Santuario della Madonna del Carmine – edificio religioso di Chianni
 Santuario della Madonna del Carmine – edificio religioso di Combarbio, frazione di Anghiari
 Santuario della Madonna del Carmine – edificio religioso di Incisa Scapaccino
Santuario della Madonna del Carmine – edificio religioso di Luino
 Santuario della Madonna del Carmine – edificio religioso di Montefalcone di Val Fortore 
 Basilica santuario di Santa Maria del Carmine Maggiore – edificio religioso di Napoli 
 Santuario di Santa Maria Incoronata del Carmine detta delle Galline – edificio religioso di Pagani 
 Santuario di Santa Maria del Carmine – edificio religioso di Ribis, frazione di Reana del Rojale 
 Santuario della Madonna del Carmine – edificio religioso di Rivalto, frazione di Chianni 
 Santuario di Santa Maria del Carmelo – edificio religioso di Santa Teresa di Riva 
 Santuario della Madonna del Carmine – edificio religioso di Sorrento 
 Santuario della Madonna del Carmine – edificio religioso di Tarsogno, frazione di Tornolo 
 Santuario della Madonna del Carmine – edificio religioso di Tornareccio

Pagine correlate 
 Madonna del Carmine
 Chiesa della Madonna del Carmine
 Santuario di Nostra Signora del Carmine